Бэдкок () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1914—1982) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды штата Южная Австралия (1935, 1938).
 Бэдкок, Джойси (ур. Купер; 1909—2002) — британская пловчиха, чемпионка Европы в эстафете 4×100 м вольным стилем (1927), супруга Джона Бэдкока (1903—1976), мать Феликса Бэдкока.
  (1883—1940) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды графства Гэмпшир.
  (1903—1976) — британский гребец, олимпийский чемпион в четвёрках без рулевого (1932), супруг Джойс Бэдкок, отец Феликса Бэдкока.
  (1897—1982) — новозеландский крикетчик, победитель турнира «Планкет Шилд» в составе команд регионов Веллингтон (1925, 1927, 1929) и Отаго (1932).
  (1935—2015) — британский гребец, бронзовый медалист Игр Британской империи и Содружества наций в восьмёрках (1958).

См. также